Sezon (1955/1956) był 12. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 31 lipca 1955 i trwały do 3 czerwca 1956. Tytuł obroniła drużyna Larvik Turn.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Larvik Turn - Fredrikstad FK 3-2

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej
1956 w Norwegii
1955 w Europie